K-7 puede referirse a:

 Kalinin K-7, un bombardero superpesado de 1933.
 Kawanishi K-7, un hidroavión japonés de 1924.
 USS K-7 (SS-38), un submarino estadounidense de 1914.
 Pentax K-7, una cámara fotográfica.